The Indian – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Selig Polyscope Company
The Indian – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Klaw & Erlanger, Biograph Company
The Indian – cortometraggio del 1916 diretto da David Miles
The Indian – film del 2007 diretto da James R. Gorrie